Belarus fotbollslandslag kan avse
Belarus herrlandslag i fotboll
Belarus damlandslag i fotboll